Christian Bélingard, écrivain et journaliste français
 Jean-Luc Bélingard, PDG de bioMérieux
 Jérémie Bélingard, danseur français

Homonymie de patronyme